Кристиян Кацарев е български футболист, вратар. Играе във Витоша (Бистрица).

Кариера 
Юноша на Локомотив (Пловдив), където преминава през всички възрастови формации на клуба.
През юли 2017 г. преминава в Локомотив (Горна Оряховица). През юни 2018 г. преминава в Царско село. През 2019 г. играе за Витоша (Бистрица).

Български футболисти
Родени в Пловдив
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Футболисти на Царско село (София)
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Футболисти на Витоша (Бистрица)